

Sigle 
 Border City Wrestling – federazione di wrestling canadese

Codici 
 BCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Benguerra (Mozambico)
 bcw – codice ISO 639-3 della lingua bana